Сысе́рть — топоним.

 Сысерть — город в Свердловской области.
 Сысерть — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург».
 Сысерть — железнодорожная станция на линии Екатеринбург — Верхний Уфалей.
 Сысерть — река в Свердловской области, правый приток реки Исети.

См. также 
 Верхняя Сысерть — населённый пункт в Свердловской области.